Roda, dispositiu capaç de girar
 Roda, en les embarcacions, continuació de la quilla
 Roda hidràulica, aprofita l'energia hidràulica
 Roda de fira, certa atracció de fira
 Toponímia:
 Roda de Berà, municipi del Tarragonès
 Roda de Eresma, municipi de la província de Segòvia
 Roda d'Isàvena, poble del municipi d'Isàvena, a la Baixa Ribagorça
 Roda de Ter, municipi d'Osona
 La Roda (Sant Salvador de Guardiola), muntanya del Bages
 La Roda (Albacete), municipi de la província d'Albacete
 La Roda de Andalucía, municipi de Sevilla
 Bisbat de Roda, bisbat centrat en Roda d'Isàvena creat a mitjans del segle X que s'integrà amb el de Barbastre al segle XII
 La Pobla de Roda, municipi de la Ribagorça
 Les Masies de Roda, municipi d'Osona
 Organitzacions: La Roda Club de Fútbol, equip de futbol manxec del municipi de La Roda (Albacete)